Châtelneuf (Jura) – francuska gmina w regionie Franche-Comté
 Châtelneuf (Loara) – francuska gmina w regionie Rodan-Alpy